Obraztsov kan som auktorsförkortning betyda:

 Nicholas Sergeyevich Obraztsov
 Nicholas Sergeyevitch Obraztsov

Robotskapade auktorsförkortningar